Співо́че по́ле — різновид літніх театрів, місце для проведення всенародних пісенних змагань, яке зазвичай характеризується доброю акустикою, обладнане сценою та місцями для глядачів. Часто такі споруди будувалися як амфітеатри і могли вмістити велику кількість глядфчів. Так Талліннське співоче поле, яке було побудоване у 1959 році, може вмістити 75 тис. глядачів.

Див. також 

 Співоче поле (Зарваниця)
 Співоче поле (Київ)
 Співоче поле (Львів)
 Співоче поле (Полтава)
 Співоче поле (Рахів)
 Співоче поле (Тернопіль)
 Співоче поле (Хмельницький)
 Талліннське співоче поле

Посилання 
 Співоче поле. Зарваниця  — Марійський духовний центр.
 Співоче поле у Києві 
 25-річчя першого в Україні Співочого поля в Тернополі (фото)  // 0352. — 2011. — 21 серпня.
 
 Новий образ Співочої сцени , Tallinna Postimees, 28. oktoober 2008

Споруди